

Toponymes 

 Dysart et al (Municipalités unies de Dysart, Dudley, Harcourt, Guilford, Harburn, Bruton, Havelock, Eyre and Clyde), ensemble de communauté dont celle d'Haliburton.
 Comté de Haliburton, Comté de l'Ontario.
 Haliburton—Kawartha Lakes—Brock, circonscription électorale.

Patronyme 

 Robert Grant Haliburton (1831-1901), avocat et anthropologue canadien ;
 Tyrese Haliburton (2000-), joueur américain de basket-ball.

Homonymie de localités
Homonymie de patronyme